Santiago González e Scott Lipsky eram os atuais campeões, mas perderam na primeira rodada para Denis Kudla e Michael Russell. Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin conquistaram o título, derrotando Tim Smyczek e Rhyne Williams por 6–7(4–7), 6–2, [10–5].

Cabeças de chave

  Santiago González /  Scott Lipsky (Primeira rodada)
  'Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (Campeões)

<li>  James Blake /  Rajeev Ram (Primeira rodada)
<li>  Marcelo Demoliner /  André Sá (Semifinais)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D